

Geografia 
 Francia
 Alvernia – regione culturale e storica nella zona del Massiccio Centrale
 Alvernia-Rodano-Alpi – regione istituita nel 2016
 Bahamas
 Monte Alvernia – collina localizzata sull'isola di Cat

Persone 
 Bernardo I d'Alvernia – conte d'Alvernia dall'846 all'862
 Ermengarda II d'Alvernia – contessa d'Alvernia e di Provenza, marchesa di Settimania e d'Aquitania
 Gerardo II d'Alvernia – conte d'Alvernia dall'864 all'872
 Giovanna I d'Alvernia – contessa d'Alvernia e di Boulogne
 Giovanna II d'Alvernia – contessa d'Alvernia e contessa di Boulogne
 Guglielmo VII d'Alvernia – conte d'Alvernia
 Roberto IV d'Alvernia – conte d'Alvernia
 Roberto V d'Alvernia – conte d'Alvernia e di Boulogne
 Stefano d'Alvernia – conte d'Alvernia dall'862 all'864

Altro 
 Consiglio regionale dell'Alvernia – assemblea deliberativa storica dell'ex regione francese dell'Alvernia con sede a Clermont-Ferrand